Atlantic Cup peut désigner :

 Atlantic Cup, une compétition de football
 Atlantic Cup, une compétition de rugby à XIII
 EFAF Atlantic Cup, une compétition de football américain